Claiborne megye (Louisiana)
Claiborne megye (Mississippi)
Claiborne megye (Tennessee)